Heyes ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Heyes (* 1960), britische Psychologin
 Douglas Heyes (1919–1993), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Herbert Heyes (1889–1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Josef Heyes (* 1948), deutscher Politiker (CDU) und Bürgermeister